IAP steht als Abkürzung für:

 Inhibitors of Apoptosis Protein, siehe Apoptose-Inhibitoren
 Instabile Angina pectoris
 Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung in Potsdam
 Institut für Angewandte Psychologie in Zürich, siehe Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften #Angewandte Psychologie
 Institut d’Astrophysique de Paris
 Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock
 Internationale Akademie für Philosophie in Liechtenstein

Abkürzung